Aeropuerto de Kansas City puede hacer referencia a:

Aeropuerto Urbano Charles B. Wheeler.
Aeropuerto Internacional de Kansas City.